Canadian est un mot anglais transparent (canadien).

Il peut désigner :
 Canadian Airlines, une ancienne ligne aérienne canadienne, fusionnée à Air Canada;

Aux États-Unis, le nom Canadian peut également désigner :
La rivière Canadian, un affluent de la rivière Arkansas ;
Canadian (Oklahoma)
Canadian (Texas)
Comté de Canadian